China Railway – l'azienda pubblica che gestisce il trasporto ferroviario nella Repubblica Popolare Cinese
 China Railway Construction Corporation – conglomerato industriale operante nel settore delle costruzioni in Cina
 China Railway Group – azienda cinese di edilizia ferroviaria
 China Railway High-speed – ramo della China Railway dedicato all'alta velocità